Арсеник — многозначный термин:

 Арсеник — иное название вещества аурипигмента
 Арсеник — вымышленный персонаж, супергероиня, появляющаяся в комиксах серии Runaways, известная, как Гертруда Йоркс

См. также 

 Мышьяк